

Patronymie
 Louis Borno (1865-1942), avocat, homme politique haïtien, président de la république d’Haïti de 1922 à 1930.

Toponymie
 Borno est une commune italienne de la province de Brescia dans la région Lombardie ;
 Borno est un État du Nord-Est du Nigeria, issu du royaume du Bornou qui a dominé la région du  jusqu'à la colonisation britannique ;
 Bornos est une commune espagnole de la province de Cadix ;
 Le royaume du Bornou, connu également comme l'Empire borno, qui exista en Afrique entre le  et les années 1840.

Homonymie de toponyme